Флаг городского округа «Посёлок Аги́нское» Забайкальского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 июня 2012 года решение Думы городского округа «Посёлок Агинское» № 55 и 2 июля 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7735.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище голубого цвета с отношением ширины к длине 2:3, в середине которого изображены фигуры из герба посёлка Агинское, все жёлтого цвета».

Геральдическое описание герба гласит: "В лазоревом поле — фигура бурятского узора «Бэлигэй угалза — „Пyyзэн хээ“ (образованная расторгнутым в пояс узким кольцом, концы половин которого трижды гаммированы внутрь и после третьего излома загнуты сообразно кольцу; обе половины соединены двумя перемычками), сопровождённая во главе безантом под пламенем и над полумесяцем обращённым вверх и сопровождённая в оконечности обращённым вверх луком; все фигуры золотые».

Обоснование символики 
Посёлок городского типа Агинское — исторический, административный, культурный центр Агинского Бурятского округа. Он основан в 1781 году для размещения канцелярии главных зайсанов, назначенных для управления восьми родами хори-бурят, перекочевавших в XVII веке из Прибайкалья в Агинскую степь. К этому времени здесь уже жили русские переселенцы, эвенки, хамниганы и другие народности.

Флаг посёлка Агинское является отражением того, что посёлок имеет статус центра Агинского Бурятского округа, большинство населения, которого составляют буряты.

Центральная фигура флага — «Пyyзэн хээ» — Бэлигэй угалза — один из символов государственности бурят, означающий мудрость, знания и вечность движения.

Три фигуры, возвышающиеся над центральной, традиционный символ бурят — соёмбо (от  — «самозародившийся», письм. монг. soyombu, soyongbu), является древним комплексным символом, восходящим к индо-буддийскому наследию, традиционный символ вечной жизни.

Верх символа Соёмбо составляет знак огня, означающего не только тепло, жизнь, свет, возрождение, благополучие, очаг. Он считался и символом чистоты, и хранителем дома. Три язычка пламени олицетворяют процветание в трёх временах — прошлом, настоящем и будущем.

Ниже огня представлены солнце и луна — древние тотемы, символизирующие свет и вечность. С солнцем связаны представления как об источнике жизни, жизненной силы, света, богатства, изобилия. Луну, монгольские, тюркские и многие другие народы Азии, считали главным светилом, называли отец-Луна, на основании фаз, циклов движения луны строилась система восточного летоисчисления, был создан календарь.

Жёлтый (золотой) цвет Соёмбо — символ неизменности и постоянства, а вся в целом эмблема является олицетворением свободы и независимости.

Лук внизу полотнища — символ боевого духа бурятского народа.

Лук в сочетании со стрелой — один из видов могучего древнего метательного оружия, который играл немаловажную роль в знаковой системе мира. Лук также — одно из главных охотничьих, промысловых орудий прошлых веков многочисленных племён коренных народов Сибири. Поскольку на флаге посёлка Агинское лук представлен без стрелы, то он рассматривается как символ защиты и обороны своих земель, являющихся приграничной территорией России, частью которой является Агинский Бурятский округ в составе Забайкальского края.

Голубой цвет (лазурь) — символизирует вечность, свободу, чистоту природы.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Авторский коллектив 
Согласно решению Думы городского округа «Посёлок Агинское» от 28 июня 2012 года № 55, в разработке флага принимали участие следующие лица:
 Тумэн Цыденжапович Цыденжапов (начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Посёлок Агинское») — идея флага;
 Константин Фёдорович Мочёнов — вексиллологическая доработка;
 Оксана Григорьевна Афанасьева, Анна Гарсия — художник и компьютерный дизайн;
 Тумэн Цыденжапович Цыденжапов, Тимур Баирович Батожапов (и. о. управляющего делами администрации городского округа «Посёлок Агинское»), Вячеслав Васильевич Мишин — обоснование символики.

27 сентября 2012 года, решением Думы городского округа «Посёлок Агинское» № 64, из текста положения «О флаге городского округа „Посёлок Агинское“» предыдущего решения исключено упоминание авторского коллектива флага.

Примечания 

Флаги с изображением лука
Флаги с изображением полумесяца